Alexander Macfarlane – matematico scozzese
 Andy MacFarlane – cantante, chitarrista e compositore scozzese
 Frank Macfarlane Burnet – immunologo australiano
 Jevick Macfarlane – calciatore santaluciano
 John Macfarlane Holland – ostacolista neozelandese
 Luke Macfarlane – attore canadese
 Norman Macfarlane, barone Macfarlane di Bearsden – imprenditore scozzese
 Rachael MacFarlane – doppiatrice e cantante statunitense
 Seth MacFarlane – doppiatore, attore, sceneggiatore, animatore, produttore televisivo, regista, comico, showman e crooner statunitense